Tenryū steht für:
 Tenryū (Fluss), einen Fluss auf der japanischen Hauptinsel Honshū
 den Tenryū-ji, einen buddhistischen Tempel in Kyōto
 Tenryū (Shizuoka), eine Stadt in der japanischen Präfektur Shizuoka (eingemeindet nach Hamamatsu)
 den wesentlich größeren Tenryū-ku (Hamamatsu), einen Stadtbezirk von Hamamatsu
 Tenryū Hamanako Tetsudō, eine Bahngesellschaft in Japan
 die von ihr betriebene Tenryū-Hamanako-Linie
 Tenryū (Nagano), ein Dorf in der japanischen Präfektur Nagano
 zwei Schiffe der Kaiserlich Japanischen Marine:
 Tenryū (Schiff, 1885), eine Sloop von 1885
 Tenryū (Schiff, 1919), einen leichten Kreuzer von 1919, Typschiff der Tenryū-Klasse